Der Belgrad-Marathon (serbisch Beogradski maraton) ist ein Marathon in Belgrad, der seit 1988 stattfindet und von der Belgrade Marathon Ltd. organisiert wird. Zum Programm gehören auch ein Halbmarathon und ein 5-km-Lauf ohne Zeitmessung.

Geschichte 

Bei der Erstaustragung am 8. Mai 1988 war eine Distanz von 23 km zu bewältigen. Es siegten die Einheimischen Rifat Zilkić und Radisavka Račić. Im darauffolgenden Jahr betrug die Streckenlänge 46,7 km. 1990 übernahm der Sportverband Partizan die Organisation. Seit diesem Jahr hat der Kurs die exakt vermessene Standardlänge 42,195 km. Der seit 1990 zum Programm gehörende Halbmarathon ist seit 2000 offiziell vermessen.

1992 wurde die Beogradski maraton d.o.o. (Belgrade Marathon Ltd.) gegründet, die von nun an das Rennen ausrichtete. Seit 1995 ist der Preis für die Sieger nach dem im Jahr zuvor verstorbenen Fred Lebow benannt, dem Renndirektor des New-York-City-Marathons, der seit 1990 die Veranstalter beraten hatte und trotz seiner schweren Erkrankung 1993 am Halbmarathon teilnahm.

1999 wurden wegen des kurz zuvor ausgebrochenen Kosovokriegs die Wettkämpfe abgesagt und ein Gruppenlauf für den Frieden auf der Strecke abgehalten.

Strecke 
Marathon und Halbmarathon starten auf dem Bulevar Kralja Aleksandra, in unmittelbarer Nähe der Skupština und des Tašmajdan-Parks. Nach zwei Kilometern auf dem Bulevar biegt die Strecke zunächst nach Süden und dann nach Westen ab und führt über die Slavija und die Nemanjina ulica zur Brankov-Brücke, auf der man nach 6 km die Save überquert.

Die Marathonläufer bewältigen nun zwei Runden, die entgegen dem Uhrzeigersinn durch den Stadtbezirk Novi Beograd führt. Zunächst passiert man linkerhand die Palata Srbije und folgt dem Seitenarm der Donau, der die Große Kriegsinsel vom Stadtteil Zemun trennt. Am Zemunski-Park biegt man nach Süden ab und gelangt über die Ulica Tošin Bunar zur Ulica Jurija Gagarina, der man westwärts zum Ausgangspunkt der Runde folgt. Nach 40 km kehrt man über die Brankov-Brücke in den Stadtbezirk Stari Grad zurück, wo sich das Ziel auf der Terazije befindet.

Die Halbmarathonläufer durchlaufen Novi Beograd auf einer einzigen verkürzten Runde, die sich vom Marathonkurs am Zemunski-Park trennt und über den Bulevar Mihaila Pupina, den Bulevar umetnosti und den Bulevar Milutina Milankovića verläuft und kurz vor der Brankov-Brücke wieder in die Marathonstrecke einmündet.

Lauf durch die Geschichte 
Von den Veranstaltern des Belgrad-Marathons wurde bislang fünfmal das Rennen Beogradska trka kroz istoriju (Belgrader Lauf durch die Geschichte; engl. Belgrade Race Through History) ausgerichtet. Dieser Lauf, an dem aufgrund der schmalen Wege nur eingeladene Elitesportler teilnehmen können, führt auf einer Strecke von 5,834 km durch die Festung von Belgrad und den umliegenden Park Kalemegdan und vereint in sich Elemente des Cross- und des Straßenlaufs.

Filmische Verarbeitung 
Über die Anstrengungen bei der Vorbereitung und Teilnahme am Belgrad-Marathon 2006 hat der serbische Filmregisseur Mladen Matičević einen Dokumentarfilm unter dem Titel Kako postati heroj (deutsch: Fett, faul und wild entschlossen – Mladen schafft den Marathon) produziert. Dieser wurde auch im deutschen Fernsehen gezeigt.

Statistik

Streckenrekorde 
Marathon
 Männer: 2:10:54 h, Japhet Kosgei Kipkorir (KEN), 2006
 Frauen: 2:29:44 h, Cristina Pomacu (ROU), 2001

Halbmarathon
 Männer: 1:02:51 h, Willy Kariuku Mwangi (KEN), 2008
 Frauen: 1:11:41 h, Olivera Jevtić (SRB), 2008

Siegerlisten 
Quellen: Website des Veranstalters,  ARRS

Marathon

Halbmarathon (offiziell vermessen)

Halbmarathon

Lauf durch die Geschichte

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (mit englischer Version)
 Belgrad-Marathon auf marathoninfo.free.fr

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Leichtathletikwettbewerb in Belgrad
Leichtathletikwettbewerb in Serbien und Montenegro